Појам Врбљани изведен је од речи врба и он може се односити на:

 Врбјани (Дебарца), село у општини Дебарца код Охрида, Северна Македонија;
 Врбљани (Кривогаштани), село у општини Кривогаштани код Прилепа, Северна Македонија;
 Врбљани (Маврово и Ростуша), село у општини Маврово и Ростуша код Гостивара, Северна Македонија.

Види још 
 Врба (вишезначна одредница)
 Врбан (вишезначна одредница)
 Врбања (вишезначна одредница)
 Врбица (вишезначна одредница)
 Врбница (вишезначна одредница)
 Врбовац (вишезначна одредница)
 Врбово (вишезначна одредница)